Дон Раул има више значења:

 Дон Раул (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Дон Раул, Ранчо Карденал (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Раул (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику